Гонщик — спортсмен, участвующий в спортивных гонках. 
 Гонщик — рассказ Иба Мельхиора, по которому снят фильм «Смертельные гонки 2000» (1975) и его ремейк фильм «Смертельная гонка» (2008).
 Гонщик, Вадим Валерьевич (род. 1986) — украинский футболист.